

Musica
La vedova allegra (Die lustige Witwe), operetta di Franz Lehár

Film
La vedova allegra (La Veuve joyeuse) – film del 1913 diretto da Émile Chautard
La vedova allegra (The Merry Widow) – film del 1925 diretto da Erich von Stroheim
La vedova allegra (The Merry Widow) – film del 1934 diretto da Ernst Lubitsch
La vedova allegra (The Merry Widow) – film del 1952 diretto da Curtis Bernhardt, con Lana Turner

Pagine correlate
La Veuve joyeuse
The Merry Widow